Денисе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Денисенко, Александра Дмитриевна (род. 2001) — российская пловчиха.
 
 Денисенко, Альберт Григорьевич (1930—2009) — советский футболист.
 Денисенко, Анатолий Петрович (род. 1971) — украинский политик
 
 Денисенко, Бэла Анатольевна (род. 1941) — российский политик 1990-х годов, депутат Государственной Думы РФ первого созыва (1993—1995).
 Денисенко, Вадим Иванович (род. 1967) — белорусский военный деятель.
 Денисенко, Василий Михайлович (1895—1945) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Денисенко, Геннадий Петрович (род. 1946) — советский футболист.
 
 Денисенко, Денис Владимирович (род. 1971) — российский астроном и юморист.
 Денисенко, Дмитрий Павлович (род. 2004) — белорусский футболист, полузащитник.
 Денисенко, Иван Парфёнович (1902—1958) — Герой Социалистического Труда.
 Денисенко, Лариса Владимировна (род. 1973) — украинская писательница, адвокат, журналистка и телеведущая.
 
 Денисенко, Нина Ивановна (род. 1941) — ткачиха, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 
 Денисенко, Пётр Иванович (1920—1998) — советский легкоатлет и тренер.
 
 Денисенко, Степан Петрович (1916—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Денисенко, Тарас Владимирович (1965—2017) — советский и украинский актёр театра и кино.
 Денисенко, Эдуард Михайлович (род. 1964) — советский и украинский футболист
 Денисенко, Юлия Михайловна (род. 1989) — белорусская футболистка.

 Филарет (Денисенко) (род. 1929) — Патриарх Киевский и всея Руси-Украины.
 Максим Денисенко (1929—1993) — литературный псевдоним писателя Николая Глухенького.

Примечания